OVF est un sigle qui signifie :
 en photographie, Optical viewfinder (en opposition de l'Electronic viewfinder ou EVF) ;
 en informatique, Open Virtual Machine Format, un format de fichiers contenant une machine virtuelle.